Mölter ist der Familienname folgender Personen:

 Georg von Mölter (1775–1846), bayerischer Generalmajor, der infolge Auszeichnung mit dem Militär-Max-Joseph-Orden geadelt wurde
 Otto Mölter (1893–?), deutscher Lehrer und Heimatforscher
Philipp Mölter (* 1993), tschechischer Skeletonpilot